Эстенстад (, ) — норвежская фамилия. Известные носители:
 Эстенстад, Берге (род. 1964) — норвежский шахматист, гроссмейстер (2003).
 Эстенстад, Магнар (1924—2004) — норвежский лыжник, призёр Олимпийских игр 1952 года.
 Эстенстад, Эгиль (род. 1972) — норвежский футболист.